Огородное — название населённых пунктов.

Россия 
 Огородное — поселок в Озерском районе Калининградской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Огородное — село в Раздольненском районе.
 Огородное — исчезнувшее село в Ленинском районе.

Украина 
 Огородное — село в Мангушском районе Донецкой области.

См. также 
 Огородный